Clouthier est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1909-2001), athlète mexicain en lancer du javelot
 (né en 1981), joueur canadien de hockey sur glace
Hec Clouthier (né en 1949), homme politique canadien en Ontario
 (1934-1989), homme politique mexicain
 (né en 1961), homme politique mexicain
Tatiana Clouthier (né en 1964), femme politique et écrivaine mexicaine

Voir aussi

Homonymie de patronyme